Žáček ist der Familienname folgender Personen: 

 August Žáček (1886–1961), tschechischer Physiker
 Dušan Žáček (* 1961), tschechischer Basketballspieler 
 Eduard Žáček (1899–1973), tschechischer Architekt

 Josef Žáček (* 1951), tschechischer Maler
 Pavel Žáček (* 1969), tschechischer Philosoph, Politiker und Hochschullehrer